Cláudia Nina (Rio de Janeiro, ?) é uma escritora, crítica literária e jornalista brasileira.

Formada em Comunicação pela UFJF em 1990, com especialização em jornalismo, mestra em Teoria literária pela mesmo universidade em 1995, e em 2001 se formou como doutora em Letras na Universidade de Utrecht, defendendo a tese Exilic/nomadic itineraries in Clarice Lispector’s works.. Foi editora do caderno Idéias & Livros, do Jornal do Brasil, e contribuiu para o caderno Prosa & Verso, do jornal O Globo, e a revista EntreLivros. Atualmente é pesquisadora no Instituto de Letras na PUC-RJ, na qual está realizando o pós-doutorado. 

Suas linhas de pesquisa são: História da crítica literária; Estudo da literatura brasileira com ênfase no gênero romance.

Obras

Não-ficção
 2003 - A palavra usurpada: Exílio e nomadismo na obra de Clarice Lispector (Editora da PUC-RS)
 2007 - A literatura nos jornais: A crítica literária dos rodapés às resenhas (Summus)
 2011 - ABC de José Cândido de Carvalho (Editora José Olympio)
 2013 - Delicados Abismos (Oito e Meio)

Literatura infantil
 2010 - A barca dos feiosos (Ponteio), com ilustrações de Zeca Cintra
 2013 - Nina e a Lamparina (DSOP)
 2014 - A Repolheira (Aletria), com ilustrações por Raquel Diaz Reguera
 2016 - A Misteriosa Mansão do Senhor Lam (Vieira e Lentz)
 2019 - Ana-centopeia (RHJ)
 2020 - A Coruja e o Mondrongo (Editora Aluar)

Romance
 2012 - Esquecer-te de mim (Babel)
 2014 - Paisagem de porcelana (Rocco)
 2017 - Amor de Longe (Editora Ficções)

Ligações externas
Claudia Nina:The Low Sky

Escritores do Rio de Janeiro (estado)